Брэнт Бьорк — американский музыкант из города Палм-Дезерт, Калифорния, наиболее известен как барабанщик Kyuss. Является видным человеком на сцене Палм-Дезерт.

Карьера

Kyuss (до 1994) 
Учась в школе, Брэнт вместе со своими друзьями Джошом Оммом и Джоном Гарсия основал Katzenjammer. Позже по его инициативе группа была переименована на Sons of Kyuss. В 1990 Kyuss переехали в Лос-Анджелес, и уже в сентябре 1991 музыканты выпустили дебютный Wretch. После начала сотрудничества с Elektra Records, коллектив начал приобретать международную известность, став таким образом первой успешной дезерт-рок-группой. Для Kyuss Брэнт написал одни из самых знаковых песен: «Green Machine», «Gardenia» и «50 Million Year Trip». После релиза Welcome to Sky Valley он покинул группу.

1995—1997 
После ухода из Kyuss Бьорк играл с несколькими группами. Среди них был хардкор-панк коллектив De-Con, с которым он барабанил на альбоме Balls for Days в 1995, что был выпущен свежеиспеченным лейблом Бьорка El Camino Records. Помимо этого, в том же 1995 Брэнт спродюсировал дебютный альбом Gossamer стоунер-рок-группы Solarfeast. В 1997 Бьорк ненадолго переехал Санта-Круз (Калифорния), чтобы записать 7" EP Burning Leaf/Chihuahua с группой LAB.

Последующие года становились всё более насыщенными работой.

The Desert Sessions (1997—1999) 
Присоединившись к проекту коллеги из Kyuss, Бьорк, играя на гитаре, басу и ударных, появился на трёх релизах The Desert Sessions: Vol. 1: Instrumental Driving Music For Felons, Vol. 2: Status: Ships Commander Butchered и Volume 5: Poetry for the Masses (SeaShedShitheadByTheSheSore).

Fatso Jetson и Fu Manchu (1997—2001) 
На протяжении 1997—1998 Брэнт играл на гитаре в Fatso Jetson, появившись таким образом, на сплите Jailbreak с Fu Manchu. Что же до последних, то Бьорк продюсировал их первый альбом No One Rides for Free, а в 1997 стал их ударником, появившись на четырёх LP группы: The Action Is Go, Eatin' Dust, King of the Road и California Crossing.

Mondo Generator (1997—2004) 
В 1997 Брэнт присоединился к группе Ника Оливери Mondo Generator, появившись на альбомах Cocaine Rodeo и A Drug Problem That Never Existed. Бьорк участвовал в туре до 2004, после чего покинул группу. Также барабанщик появился на DVD Use Once and Destroy Me, I Never Sleep и на Australian Tour EP.

Che 
Che — сайд-проект Бьорка и Альфредо Эрнандеса, в котором Брэнт представлял гитару и вокал. Этот маленький стоунер-рок коллектив просуществовал достаточно мало, выпустив единственный альбом Sounds of Liberation в октябре 2000.

Сольная карьера (1999-настоящее время) 
Брэнт начал записывать свой первый соло-альбом Jalamanta в феврале 1999, в котором на всех инструментах играл (так же, как и пел) исключительно сам. В 2000 году он записал Brant Bjork & the Operators, выпущенный в 2002; за ним последовали Keep Your Cool и Local Angel, на которых он также является практический единственным музыкантом, за исключением нескольких гостей.

В 2003 был организован проект Brant Bjork and the Bros, в котором участвовали гитарист Майк Пигми, басист Дилан Роше, барабанщик Майкл Пеффер и сам Бьорк, представляющий вокал и вторую гитару. В октябре коллектив колесил по Европе, исполняя материал сольников Брэнта и Che. Затем Майка Пигми заменил Скотт Кортэц, и команда продолжила свой тур по Европе и Северной Америке в 2004. В таком составе Brant Bjork and the Bros приступили к записи двойного альбома Saved by Magic, выпущенного в 2005 году, в котором хорошо прослеживается саунд ранних альбомов Брэнта.

В 2006 свет увидел Sabbia — фильм с музыкой Бьорка, а к началу записи следующего альбома Somera Sól, релиз которого состоялся в 2007, Альфредо Эрнандес заменил Майкла Пеффера. В этом же году Брэнт выпустил свой пятый, на этот раз акустический, соло-альбом Tres Dias. Также Бьорк объявил, что закрывает свой лейбл Duna Records, однако вскоре он создал новый Low Desert Punk Recordings, а сайт Duna Records теперь фактический является фан-сайтом Брэнта Бьорка. Первый релизом нового лейбла стал очередной сольник Punk Rock Guilt в 2008.

В 2009 Бьорк приступил к записи первого сольного альбома, на котором присутствует не только он сам, но и другие музыканты: гитарист Брэндон Хендерсон, басист Билли Корделл, и барабанщик Джампаоло Фарнеди. Gods & Goddesses увидел свет в 2010.

Vista Chino (2010-настоящее время) 
В ноябре 2010 было объявлено, что Брэнт Бьорк, Ник Оливери, Джон Гарсия и Бруно Фивери собираются выступать вместе под названием Kyuss Lives!. Группа ездила по Европе, Австралии и Новой Зеландии до мая 2011. В ноябре 2012 название коллектива сменили на Vista Chino.

Дискография

Сольные альбомы 
Brant Bjork
 1999 — Jalamanta
 2002 — Brant Bjork & the Operators
 2003 — Keep Your Cool
 2004 — Local Angel
 2007 — Tres Dias
 2008 — Punk Rock Guilt
 2010 — Gods & Goddesses

Brant Bjork and the Bros
 2005 — Saved by Magic
 2007 — Somera Sól

С группами 
Ché

Kyuss

Fu Manchu

Mondo Generator

Другие
(Возможно требует дополнений)

Примечания 

Ударники США
Рок-вокалисты США
Мультиинструменталисты США